O 2º Campeonato Mundial de Badminton foi realizado em Jakarta, Indonésia, em 1980.

Medalhistas

Resultados

Simples Masculino

Simples Feminino

Quadro de Medalhas

Ligações Externas
BWF Results
WorldBadminton.net: Results
Badminton.de: Men's singles draw

1980